Silver Cliff kan syfta på följande platser:

USA 

 Silver Cliff, Colorado, ort i Custer County, 
 Silver Cliff, Wisconsin, kommun i Marinette County,